Карл Йозеф граф Гадик фон Футак (нем. Karl Joseph von Hadik-Futak) родился 28 октября 1756 г. в Лейчау, Венгерское королевство; умер 24 июля 1800 г. в Алессандрии, Италия. Венгерский дворянин, австрийский военный, фельдмаршал-лейтенант с 1796 года, кавалер с 1792 г. и командор с 1796 г. Ордена Марии Терезии. 

Будучи вторым сыном фельдмаршала Андреаса Гадика фон Футака, поступил на службу в Имперскую армию в возрасте 17 лет. Произведен в капитаны 1 марта 1776 г., принял участие в Войне за баварское наследство.

В 1779 г. он стал майором в полку своего отца (позже Гусарский полк № 6), в 1784 г. подполковником и в 1789 г. полковником. Во время австро-турецкой войны он взял отпуск в своем полку, пошел добровольцем и отличился под Белградом.

В 1790 году Гадик вернулся со своим полком в Австрийские Нидерланды. В 1792 году отличился в Мобеже и Берлемоне (29 сентября), а также в Ваттиньи (15 октября), за что получил Рыцарский крест ордена Марии Терезии. В 1794 г. присвоено звание генерал-майора, а в 1796 г. — фельдмаршал-лейтенанта. 

В 1796 году Гадик снова проявил себя, особенно 24 августа в битве при Амберге, 3 сентября в сражении при Вюрцбурге и 6 сентября при Ашаффенбурге. За что получил еще и Командорский крест ордена. В кампании 1799 г. в северной Италии он отличился в битве при Нови (6 ноября), в которой лично вел в бой первую кавалерийскую атакующую колонну. 26 мая 1800 года года Гадик командовал самостоятельно в бою при Романо-Кьюзелло, где столкнулся с французским генералом Ланном. Тактическая победа осталась неиспользованной из-за нерешительности главнокомандующено Меласа, с которым у Гадика впоследствии возник спор о компетенции.

В битве при Маренго 14 июня 1800 года Гадик командовал первой главной колонной в центре. Он был тяжело ранен в ожесточенных боях за ручей Фонтаноне. Его солдаты доставили его в Алессандрию, где он умер через несколько недель, 24 июля 1800 года, в возрасте 43 лет.

Гадик был прекрасным наездником и фехтовальщиком, прославился своими познаниями в картографии, благодаря чему проявил себя в качестве штабного офицера, участвуя в планировании военных операций. Он также приобрел частичные знания в области медицины. Он также был противником меценатства и кумовства в армии, хотя сам, как сын известного отца, в молодости пережил стремительную карьеру.

В 1781 году Карл Йозеф женился на графине Марии Терезии Краковской фон Коловрат (1756-1844), дочери чешского верховного судьи Прокопа II Краковского фон Коловрат. В их браке родились сыновья Вильгельм Карл (1784–1819) и Фридрих Андреас (1786–1839); оба позже служили в армии.

Ссылки 
 Constantin von Wurzbach: Hadik von Futak, Karl Joseph Graf. In: Biographisches Lexikon des Kaiserthums Oesterreich. 7. Theil. Kaiserlich-königliche Hof- und Staatsdruckerei, Wien 1861, S. 170 f. 
 David Hollins, Marengo 1800: Napoleon’s Day of Fate. Oxford 2000
 Digby Smith, Charge: Great Cavalry Charges of Napoleonic Wars. London 2003
 HADIK, Karol Jozef. In: Biografický lexikón Slovenska III G – H. Martin : Slovenská národná knižnica; Národný biografický ústav, 2007. 739 s. ISBN 978-80-89023-96-7. 

Австрийские командиры Наполеоновских и Революционных войн